Bersama är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Bersama ingår i familjen Melianthaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näveordningen
Bersama